Dalmau de Rocabertí i d'Erill (? - 1479), fill de Guillem Hug de Rocabertí, baró de Maçanet i Francesca d'Erill
 Fra Dalmau de Rocabertí, sots-mariscal del Temple
 Dalmau Climent de Rocabertí (segle XV), germà del vescomte Jofre VII de Rocabertí
 Dalmau III de Rocabertí, vescomte de Rocabertí entre 1099 i 1137 
 Dalmau IV de Rocabertí, vescomte de Rocabertí entre 1166 i 1181
 Dalmau V de Rocabertí, vescomte de Rocabertí, fill i hereu del vescomte Jofre II de Rocabertí 
 Dalmau VI de Rocabertí, vescomte de Rocabertí fill de Jofre III de Rocabertí i Constança de Palau
 Dalmau VII de Rocabertí, vescomte de Rocabertí entre 1309 i 1324
 Dalmau VIII de Rocabertí, vescomte de Rocabertí i de Peralada des de 1403 a 1454
 Felip Dalmau I de Rocabertí, vescomte de Rocabertí entre 1342 i 1392
 Felip Dalmau II de Rocabertí, vescomte de Rocabertí
 Francesc Dalmau I de Rocabertí, vescomte de Rocabertí entre 1567 i 1592
 Francesc Dalmau II de Rocabertí, vescomte de Rocabertí entre els anys 1634 i 1640
 Ramon Dalmau I de Rocabertí, vescomte de Rocabertí (1640–1663)